Гринспен () — американская фамилия, является англоязычным видоизменением еврейской фамилии Грюншпан (Гриншпан).
 Гринспен, Алан (род. 1926) — американский экономист, председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы США на протяжении 18,5 лет (1987—2006).
Гриншпан, Гершель (1921—1942) — заключённый концлагеря Заксенхаузен.
Гринспан, Мауро Кабрал (род. 1971) — аргентинский интерсекс и транс активист.
 Гринспен, Стенли (1941—2010) — американский доктор медицины, психиатр, профессор в Медицинском институте Университета им. Джорджа Вашингтона.
 См. также 
 Десятое правило Гринспена — афоризм из области программирования.